Dorsze peut désigner en Pologne :
Dorsze, village du powiat d'Ełk, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
Dorsze, village du powiat d'Olecko, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie